Pedro Herrera Camarero (1909-1969) anarcosindicalista espanyol
 Pedro Herrera Sancristóbal (n.1959) exfutbolista basc